Евфимия () — женское имя, форма мужского имени Евфимий. Варианты: Афимья, Ефимия. Было популярным среди русских в XVII—XIX веках, однако практически вышло из употребления в XX веке.

Известные носительницы:
 Евфимия Всехвальная (ум. 304) — христианская святая, великомученица.
 Евфимия — супруга византийского императора Юстина I.
 Евфимия Владимировна (ум. 1139) — королева Венгрии, дочь Владимира Мономаха.
 Евфимия (ум. 1309) — принцесса Киликийской Армении.
 Евфимия Всеволожская (1629 или 1630—1657) — невеста царя Алексея Михайловича.
 Евфимия Смоленская (XVII век) — одна из первых русских поэтесс.